Felechas puede referirse a:

 Felechas, localidad del municipio de Boñar, en la provincia de León, España;
Una de las denominaciones del culantrillo menudo (Asplenium trichomanes);
 El nombre común de la planta Pteridium aquilinum.